O Campeonato Catarinense de Futebol de 1985 foi a 61ª edição do campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Joinville Esporte Clube.

Premiação

Referências 

Campeonato Catarinense de Futebol
1985 em Santa Catarina